Le tournoi de tennis de Tachkent est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2002, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 10 au .

Marie-Gaianeh Mikaelian remporte le simple dames. En finale, elle bat Tatiana Poutchek, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Tatiana Perebiynis et Tatiana Poutchek.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tachkent
 Saison 2002 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2002
Tachkent
2002 en Ouzbékistan
Tennis en juin 2002